Yōnin bezeichnet:
 , einen Beamten der Provinzregierung (Kokushi) der außerhalb dieser lebt
 , einen Verwalter in einer Samurai-Familie, siehe Yōnin (Verwalter)